Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 376 dans le monde.

 BR-376 au Brésil
 Route 376 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Interstate 376 aux États-Unis
 Route nationale 376 en France